Карлыган (хак. Харлыган „Заснеженный“) — топоним в Хакасии:
 Карлыган (Абаканский хребет)
 Карлыган (Джебашский хребет)
 Карлыган (Западный Саян)